IDCC peut faire référence à :
 Identifiants Des Conventions Collectives, en France.

Notes et références 

Sigle de 4 caractères